Butajew/Butajewa ist der Familienname folgender Personen:
 Fatima Aslanbekowna Butajewa
 Kasbek Sawwitsch Butajew
 Radschab Jussupowitsch Butajew